El nombre de Catedral de San Miguel es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como catedral en honor a algún santo llamado Miguel.

Advocación 
 El más común, por su importancia en la Iglesia católica, es san Miguel Arcángel, personaje bíblico – Festividad: 29 de septiembre.
 San Miguel de los Santos (1591–1625), trinitario descalzo español – Festividad: 10 de abril y 5 de agosto.
 San Miguel de Garicoïts (1797–1863) sacerdote francés – Festividad: 14 de mayo.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán

Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, de Bruselas

Catedral Basílica de San Miguel, de Sherbrooke
 Catedral de San Miguel, de Toronto

Catedral de San Miguel, de Qingdao

Catedral de San Miguel Arcángel, de Garzón
 Concatedral de San Miguel Arcángel, de Guaduas
 Catedral de San Miguel Arcángel, de Mocoa

Catedral de San Miguel, de San Miguel

Catedral de San Miguel, de Keren

Catedral de San Miguel, de Sitka, Alaska
 Catedral de San Miguel, de Springfield, Massachusetts

Catedral de San Miguel Arcángel, de Gamu

Cathédrale Saint-Michel
 Catedral de San Miguel, de Carcasona

Catedral de San Miguel, de Totonicapán

Catedral de San Miguel, en la ciudad capital de Tegucigalpa, MDC

Catedral de San Miguel Arcángel, de Albenga

Catedral de San Miguel Arcángel, de Culiacán
 Catedral de San Miguel Arcángel, de Orizaba

Catedral de San Miguel Arcángel y San Florian Mártir, de Varsovia oriental

Catedral de San Miguel y San Jorge, de Aldershot
 Catedral de San Miguel, de Coventry

Catedral de San Miguel, de Izhevsk
 Catedral de San Miguel, de Moscú
 Catedral de San Miguel, de Sochi

Catedral de San Miguel, de Belgrado

Catedral de San Miguel Arcángel, Tha Rae, Tailandia

ru:Храм Архангела Михаила#Соборы